

Codici 
 PLZ – codice IATA per l'Aeroporto H.F. Verwoerd, Port Elizabeth, Sudafrica
 plz – codice ISO 639-3 della lingua paluana
 PLZ – vecchio codice valutario ISO 4217 dello Złoty polacco dal 1950 al 1994, poi sostituito dal Nuovo Złoty (PLN)

Altro 
 PLZ – abbreviazione di Postleitzahl, il codice postale in uso nei paesi di lingua tedesca e nella documentazione bilingue presso gli sportelli di Poste Italiane in Provincia di Bolzano
 plz – contrazione di please (per favore) in uso nelle chat